Panormos nebo Panormus (z latiny) znamená chráněný přístav a může odkazovat na:

 Panormos (Tinos) – vesnice, komunita a obecní jednotka na ostrově Tinos v Řecku
 Panormos (Naxos) – záliv a přírodní přístav u vesnice Panermos na ostrově Naxos v Řecku
 Panormos (Kalymnos) – vesnice na ostrově Kalymnos v Řecku
 Panormos (Kréta) – vesnice na ostrově Kréta v Řecku
 Panormos (Skopelos) – vesnice na ostrově Skopelos v Řecku
 Panormos (Fókida) – vesnice ve Fókidě v Řecku
 Panormos (Epirus) – starověké město v Epiru v Řecku

 Palermo (v antice známé jako Panormus nebo Panormos) – město v Itálii
 Bandırma (založené jako Panormos) – město v Turecku

Externí odkazy